Skärets naturreservat kan syfta på:
 Skärets naturreservat, Eskilstuna kommun – ett naturreservat i Eskilstuna kommun i Södermanlands län
 Skärets naturreservat, Höganäs kommun